Osoby:
 Marc Rothemund – niemiecki reżyser
 Nina Rothemund – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Rothermund
 Rothmund